Khagrachari, district au Bangladesh ;  
 Khagrachari, upazila au Bangladesh ;  
 Khagrachari, ville au Bangladesh.